Monte Hermanson – montagna dell'Antartide
 Albert Hermanson – politico canadese
 Halvar Hermanson – compositore di scacchi svedese

Pagine correlate 

Hermannsson